Grado kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Grado, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia,

Spanien 

 Grado (kommun i Spanien, Aragonien), Provincia de Huesca, 
 Grado (kommun i Spanien, Asturien, Province of Asturias, lat 43,31, long -6,10), 
 Grado (ort), Asturien, Province of Asturias,